Michael Keränen (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 
Formé au Tappara Tampere, il commence sa carrière professionnelle en 2010 avec l'Ilves Tampere dans la SM-liiga. En 2014, il signe un contrat avec le Wild du Minnesota de la Ligue nationale de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et est assigné au Wild de l'Iowa, club ferme du Wild dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH avec le Wild chez les Penguins de Pittsburgh.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Liiga 
 2013-2014 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2013-2014 : remporte le trophée Lasse-Oksanen.
 2013-2014 : remporte le Kultainen kypärä.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2009-2010 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 3|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 42|| 5|| 6|| 11|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| LeKi Lempäälä || Mestis || 9|| 7|| 4|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 44|| 6|| 5|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 56|| 13|| 14|| 27|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ilves Tampere || Liiga || 52|| 17|| 35|| 52|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Wild de l'Iowa || LAH || 70|| 10|| 27|| 37|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH ||45 ||8 ||15 ||23 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Wild du Minnesota|| LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH ||21 ||4 ||3 ||7 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL ||25 ||2 ||5 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Ilves Tampere || Liiga ||31 ||7 ||6 ||13 ||14 ||10 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 2017-2018 || KooKoo Kouvola || Liiga ||39 ||16 ||22 ||38 ||24 ||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2017-2018 || Genève-Servette || NLA ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Mora IK || SHL ||45 ||6 ||14 ||20 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Viège || NLB ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || IFK Helsinki || Liiga || 34 ||13 ||7 ||20 ||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Sport Vaasa || Liiga || 27 || 9 || 10 || 19 || 10 || - || - || - || - || -

Références 

 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Stockholm
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen